Nybyn désigne :

 Nybyn, une localité de la commune d'Älvsbyn en Suède.
 Nybyn, une localité de la commune d'Örnsköldsvik en Suède.
 Nybyn, une localité de la commune d'Överkalix en Suède.
 Nybyn, une localité de la commune de Piteå en Suède.

Homonymie de localités